Кра́сное Зна́мя — посёлок Коробовского сельсовета Грязинского района Липецкой области. Стоит на правом берегу реки Байгоры.

Образован в 1929 году выходцами из соседнего села Падворки. В это время в нём было 42 двора .

Назван в честь символа революции — красного знамени.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязинского района